Název Brezovec má více významů:

městská část
 Brezovec (Dolný Kubín) – městská část Dolního Kubína

obec
 Brezovec (okres Snina) – obec na Slovensku v okrese Snina
 Brezovec (Chorvatsko) – vesnice v Chorvatsku v Mezimuřské župě v opčině Sveti Martin na Muri
 Brezovec Zelinski – vesnice v Chorvatsku v Záhřebské župě v opčině Sveti Ivan Zelina

vodní tok
 Brezovec (přítok Cirochy) – levostranný přítok Cirochy (Vodní nádrž Starina) na Slovensku v okrese Snina
 Brezovec (přítok Rimavy) – pravostranný přítok Rimavy na Slovensku v okrese Rimavská Sobota

vrch
 Brezovec (Levočské vrchy) – vrch (995 m n. m.) na Slovensku v Levočských vrších
 Brezovec (Oravská vrchovina) – vrch (700 m n. m.) na Slovensku v Oravské vrchovině